Quo vadis (din latină, cu sensul de Unde mergi) se poate referi la:

Quo vadis, roman istoric de Henryk Sienkiewicz

Quo vadis, film francez din 1901
Quo vadis, film italian din 1912
Quo vadis, film italian din 1925
Quo vadis, film american din 1951
Quo vadis, film-serial din 1985, coproducție
Quo vadis, film polonez din 2001 
Quo vadis?, episod ER din 2001
Quo Vadis, Capt. Chandler?, episod M*A*S*H din 1975

Note